Добручи — топоним в Гдовском районе Псковской области России.

 Добручи — деревня, административный центр Добручинской волости.
 Добручи — недействующая железнодорожная станция Добручи, расположенная на закрытой в 2012 на линии Гдов — Сланцы
 Добручи — населённый пункт при железнодорожной станции Добручи